Vor Sonnenuntergang bezeichnet:
 Vor Sonnenuntergang, Schauspiel von Gerhart Hauptmann
 Vor Sonnenuntergang (1956), deutscher Spielfilm von Gottfried Reinhardt (1956)
 Vor Sonnenuntergang (2000), deutscher Spielfilm von Dagmar Damek (2000)
 Vor Sonnenuntergang (Hölzel), Gemälde von Adolf Hölzel